Royalton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Royalton (Illinois)
Royalton (Minnesota)
North Royalton
Royalton (Pennsylvania)